Тею — названия населённых пунктов в разных странах:

Молдавия / ПМР 
 Тею (Тея) — село в Григориопольском районе ПМР.

Франция 
 Тею — коммуна в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.